Бурха́н — многозначное слово, может иметь тюркско-монгольскую и арабскую этимологию.

В тюркских и монгольских языках Бурхан переводится как «хан» (титул), «Будда», «Будда-хан», «Бог».

В арабском языке происходит от глагола «бархана» — «доказывать», входит частью в арабские имёна Бурхануддин и Бурханулла, которые переводятся как «Правота Веры» и «Правота Бога».

Значения:
 Бурхан — титул государя, правителя и их прямых потомков в тюркско-монгольском варианте.
 Бурхан (Буркан) — божество в мифологии алтайцев и некоторых других народов Сибири и Центральной Азии.
 Бурхан — верховное божество в бурханизме.
 Бурхан-бакши («Будда-учитель») — распространённый эпитет Будды Гаутамы у монгольских буддистов.
 Бурхан — в монгольской традиции скульптурное изображение Будды, бодхисаттвы или другого персонажа буддизма.
 Бурхан — этим словом уйгуры-буддисты называли Будд, а манихеи — глав манихейской церкви.
 Бурхан-Халдун — в мифологических представлениях монгольских народов священная гора.
Топоним
 Бурхание
 Бурханпур
 Бурхан-Булак — водопад на реке Кора в Казахстане.
 Бурхан-Будда — горный хребет в Китае.
 Бурхан — альтернативное название мыса Скала Шаманка на острове Ольхон (озеро Байкал).

Имя 
 Бурхан — мужское имя арабского происхождения, в переводе с арабского означает «доказательство», «довод», «аргумент».
 Гальюн, Бурхан (род. 1945) — сирийский социолог.
 Бурхан Сахиуни (род. 1986) — сирийский футболист.
 Бурхан Шахиди (1894—1989) — уйгурский политический деятель.
 Саргын, Бурхан (род. 1929)
 Бурхануддин

Фамилия
 Бурхан, Евгений Юрьевич (род. 1971) — советский и украинский футболист, нападающий.
 Бурханов

Арабские имена